Гарфилд има више значења:
 Гарфилд
 Округ Гарфилд (Јута)
 Округ Гарфилд (Вашингтон)
 Округ Гарфилд (Колорадо)
 Округ Гарфилд (Монтана)
 Округ Гарфилд (Небраска)
 Округ Гарфилд (Оклахома)
 Гарфилд (Колорадо)
 Гарфилд (Нови Мексико)
 Гарфилд (Тексас)
 Гарфилд (Њу Џерзи)
 Гарфилд (Џорџија)
 Гарфилд (Вашингтон)
 Гарфилд (Арканзас)
 Гарфилд (Канзас)
 Гарфилд (Минесота)